Viola wikipedia es una especie de violetas del género Viola. Es endémica de los alrededores de Santiago, la capital de Chile.

Fue descrita científicamente por Rodulfo Philippi en 1857, bajo el nombre de Viola angustifolia. En 2019, fue descrita oficialmente por los botánicos Ana Rosa Flores y John Michael Watson, quienes la bautizaron con el nombre de Wikipedia en honor a la enciclopedia en línea.

Sin embargo, de acuerdo con el Índice Internacional de Nombres de las Plantas, Viola wikipedia no debería ser una nueva especie, sino un nombre superfluo e ilegítimo de Viola angustifolia.

Referencias

Enlaces externos 

Wikipedia
wikipedia